Jiang, een Chinese achternaam
Jiǎng (蔣)/(蒋)
Jiāng (姜)
Jiāng (江)
Jiang, de Standaardmandarijnse benaming van een rivier
Jangtsekiang (Chang Jiang), de langste rivier in Azië
Jiang (rang), een rang in het Chinese leger
Jiang (arrondissement)